

Editoria 
 Krone – quotidiano austriaco

Geografia 
 Deutsch Krone, oggi Wałcz – città polacca
 Polnisch Krone, oggi Koronowo – città polacca

Monete 
 Krone – moneta austro-ungarica
 Krone – moneta del protettorato di Boemia e Moravia
 Krone – moneta danese

Persone 
 Helmut Krone (1925-1996) – pubblicitario statunitense